elitaryzm – pogląd głoszący większą wartość osób należących do elit
 teoria elit – zbiór teorii filozoficznych, socjologicznych i politycznych, zajmujących się kształtowaniem i funkcjonowaniem elit w społeczeństwie